Vřesina kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vřesina (okres Ostrava-město)
 Vřesina (okres Opava)